Lalić steht für:

 Lalić (Serbien), ein Ortsteil der serbischen Gemeinde Odžaci

Lalić ist der Familienname folgender Personen:

 Bogdan Lalić (* 1964), kroatischer Schachspieler
 Karlo Lalic (* 2003), österreichischer Fußballspieler
 Kristijan Lalic (* 1984), österreichischer Fußballspieler
 Mihajlo Lalić (1914–1992), serbisch-montenegrinischer Schriftsteller